Смоленский — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Смоленский, Александр Павлович (род. 1954) — российский предприниматель.
 Смоленский, Борис Моисеевич (1921—1941) — советский поэт.
 Смоленский, Вадим Вячеславович (род. 1966) — российский писатель и переводчик.
 Смоленский, Виталий Витальевич (1984—2014) — общественный активист, волонтер Евромайдана, погиб от пули снайпера, Герой Украины.
 Смоленский (Смоленьский) Владислав (1851—1926) — польский историк; преподаватель Летучего университета.
 Смоленский, Владимир Алексеевич (1901—1961) — русский поэт «первой волны» эмиграции.
 Смоленский, Георгий Анатольевич (1910—1986) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.
 Смоленский, Кузьма Данилович (1906—1971) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, снайпер, старшина.
 Смоленский, Михаил Иванович (1847—1881) — российский педагог; приват-доцент СПбДА. 
 Смоленский, Осип Устинович (1872—1920) — русский музыкант-гусляр и жалеечник, основатель и руководитель Хора гдовских гусляров.
 Смоленский, Пантелеймон Осипович (Пинхас Иосифович; 1854—1908) — российский медик.
 Смоленский, Сергей Михайлович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Смоленский, Степан Васильевич (1848—1909) — русский музыковед, палеограф, хоровой дирижёр и педагог.
 Смоленский, Яков Михайлович (1920—1996) — советский актёр и театральный педагог, профессор и заведующий кафедрой речи ВТУ им. Щукина.

Двойная фамилия
 Иванов-Смоленский, Алексей Владимирович (1922—2009) — советский и российский учёный-энергетик.
 Иванов-Смоленский, Анатолий Георгиевич (1895—1982) — советский учёный-психиатр.

Топоним 
 Смоленский — посёлок в Быстроистокском районе Алтайского края.
 Смоленский — посёлок в Лямбирском районе Мордовии.
 Смоленский — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.
 Смоленский — посёлок в Светлинском районе Оренбургской области.
 Смоленский — посёлок в Каменском районе Тульской области.

См. также 
 Смоленская
 Смоленское
 Смоленка
 Смоленский бульвар
 Смоленский мост
 Смоленский переулок
 Смоленский район
 Большой Смоленский проспект